San Mauro  (in sloveno: Šmaver) è un insediamento (naselje) sloveno situato vicino al fiume Isonzo, facente parte del comune di Nova Gorica.

Altri progetti

Insediamenti di Nova Gorica